Graettinger steht für
 Graettinger (Iowa), eine Gemeinde im Palo Alto County im US-Bundesstaat Iowa

Graettinger ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Graettinger (1923–1957), US-amerikanischer Komponist und Arrangeur